Le qualificazioni del singolare dell'Open Angers Arena Loire 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Vitalija D'jačenko (ultimo turno, lucky loser)
  Indy de Vroome (primo turno, ritirata)
  Isabella Šinikova (qualificata)
  Natal'ja Vichljanceva (qualificata)

  Iryna Šymanovič (ultimo turno)
  Martina Di Giuseppe (ultimo turno, lucky loser)
  Yuan Yue (qualificata)
  Daniela Vismane (qualificata)

Qualificate 

  Daniela Vismane
  Yuan Yue

  Isabella Šinikova
  Natal'ja Vichljanceva

Lucly loser 

  Vitalija D'jačenko

  Martina Di Giuseppe

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open Angers Arena Loire 2021